Статья о выступлении чешского футбольного клуба «Богемианс Прага 1905» в европейских клубных кубковых турнирах.

Результаты 
По состоянию на 24 октября 2016 года:

* Домашние игры выделены жирным шрифтом

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 24 октября 2016 года:

Итоговая статистика 
По состоянию на 24 октября 2016 года:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

ФК «Богемианс 1905»
Богемианс 1905